Мисс США 1973 () — 22-й конкурс красоты Мисс США прошедший 19 мая 1973 года, в Бродвейском театре, города Нью-Йорк, Нью-Йорк. Победительницей конкурса стала Аманда Джоунс из штата Иллинойс.

Результаты

Специальные награды

Штаты-участницы 

 - Дайан Фуй
 - Венди Карвен
 - Шерри Никс
 - Кристал Фиффер
 - Кэрол Херрема
 - Ленита Мосли
 - Венди Веккиарино
 - Линда Сью Грейвс
 - Нэнси Палтча
 - Стейси Эванс
 - Мелани Чапман
 - Камилла Деубель
 - Карен Хаммонд
 - Аманда Джоунс
 - Дебби Озенбо
 - Дайан Робертс
 - Бренда Копмайер
 - Нэнси Коплен
 - Шторм Хенсли
 - Бренда Дэвис
 - Бетти Джо Гроув
 - Джуди Грегрори
 - Линда Ист
 - Синди Джеймс
 - Карен Клементс
 - Камилла Крист

 - Джери Шандорф
 - Дженис Гейлер
 - Лаура Фриц
 - Грейс Нокс
 - Патрисия Эверетт
 - Кэролайн Клайн
 - Сьюзан Карлсон
 - Вивиан Крейг
 - Барбара Лундин
 - Джеки Урбанек
 - Марта Бьюкенен
- Джуди Бишоп
 - Джилл Анбевуст
 - Гейл Уайт
 - Кики Киркланд
 - Ребекка Бункерс
 - Томми Хукер
 - Лавон МакКоннелл
 - Джулия Небекер
 - Бонни Хайт
 - Бренда Чайлдресс
 - Синди Арнетт
 - Кэти Роуэнд
 - Дайан Мари Модроу
 - Мишель Уолтер

См. также 
 Мисс Мира 1973
 Мисс Вселенная 1973
 Мисс Интернешнл 1973

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс США»

События 19 мая
Май 1973 года
1973
1973 год в Нью-Йорке
Бродвей